Староятчинская волость — административно-территориальная единица в составе Елабужского уезда Вятской губернии, с 1921 года — Можгинского уезда Вотской АО. Упразднена в 1924 году, территория волости вошла в состав Граховской и Троцкой волостей.

Волостное правление располагалось в деревне Старые Ятчи.

История 

Староятчинская волость образована в 1859 году, когда Граховская волость была разделена на три волости: Граховскую, Макан-Пельгинскую и Староятчинскую.
В 1885 году волость включала 7 сельских обществ, 7 поземельных общин, 16 селений, 960 дворов. По семейным спискам в волости числилось 2584 душ мужского пола и 2840 женского. Важнейшие населённые пункты: Старые Ятчи, Архангельское (Крымская Слудка) и Рождественское (Мещеряково).

В 1921 году, в связи с образованием Вотской АО, в северной части упразднённого Елабужского уезда образован Можгинский уезд, в состав которого среди прочих входит и Староятчинская волость. Волость упразднена в 1924 году, её сельсоветы вошли в состав Граховской и Троцкой волостей.

Примечания 

Волости Елабужского уезда
Можгинский уезд